Embricho (auch Embrico oder Embrich) ist der Name folgender Personen:

 Embricho (Regensburg) († 891), 864–891 Bischof von Regensburg
 Embrich, 1026–1051 Abt von Einsiedeln, siehe Liste der Äbte des Klosters Einsiedeln
 Embrico (Augsburg) († 1077), 1063–1077 Bischof von Augsburg
 Embricho von Würzburg († 1146), 1127–1146 Bischof von Würzburg
 Embricho II., Rheingraf zum Stein
 Embricho III., Rheingraf zum Stein

Siehe auch:
 Embrich
 Embrichonen